Un colegio de profesores es una agrupación que reúne a ese gremio en distintos países, estados y ciudades. Algunos ejemplos son:
Colegio de Profesores de Chile
Colegio de Profesores del Perú

También es aplicable a diversas instituciones educativas, como por ejemplo:
Colegio de Profesores de Santa Lucía